Оло́нецкий переше́ек — перешеек между Ладожским и Онежским озёрами на территории Карелии и Ленинградской области России. Иногда используется также название Онежско-Ладожский водораздел.

История 
Олонецкий перешеек начал заселяться уже в эпоху мезолита. В Южной Карелии имелись многочисленные поселения каменного века и раннего бронзового века. Уже к середине XVII века на перешейке образовались три погоста: Рождественский Олонецкий, Рождественский Остречинский, Никольский Шуйский.

Олонецкий Рождественский погост 

Деревни в Олонецком Рождественском погосте располагались непрерывной полосой вдоль рек и многие их названия сохранились поныне.

Остречинский Рождественский погост 
Остречинский погост располагался на западе Онежского озера и включал юго-западное побережье Онеги, Юксовское озеро на юге, озёра Брусно и Машезеро, a также бассейны рек Остречины, Инемы, и Муромли.

Земледелие на территории погоста было затруднено, поэтому основное заселение происходило вдоль юго-западного берега Онежского озера, где был возможен лов сига и другой рыбы. Древние археологические памятники (стоянки) присутствуют на речках, впадающих в Онежское озеро: Другая река, Рыбрека, Розмега, Тахручей, Вехручей, Железный ручей, а также на берегах Шокши и Уи. Основная часть стоянок расположена около современного посёлка Шёлтозеро, где с VII—VI тысячелетия до н. э. располагалось так называемое шелтозерское рыболовческое поселение вепсов.

Письменные свидетельства об Остречинском погосте присутствуют во многих писцовых и переписных книгах XVI—XVII веков, начиная с Писцовой книги 1563—1566 годов Андрея Лихачева и подьячего Ляпуна Добрынина. По книгам, количество населения и деревень в Остречинском погосте было вторым на перешейке (после Олонецкого). В 1563 году в Остречинском погосте было описано 270 деревень и 392 двора, располагавшихся скоплениями около Рождественского погоста, Таржеполя, Ладвы, Шелтозера и Шокши. В дальнейшем населённые пункты сохранились лишь на берегу Онеги и вдоль железной дороги, поэтому деревни XVI—XVII века, расположенные в глубине территории перешейка, прекратили своё существование, в отличие от деревень Олонецкого погоста.

Никольский Шуйский погост 
Границы Никольского Шуйского погоста включали западное побережье Онежского озера от Уйской губы, район озера Лососинного, южную часть озера Сандал, северную часть Кондопожской губы; на западе граница шла по нижнему течению реки Шуи, до Пялозера, а на востоке — по западному побережью полуострова Чаж. Водные ресурсы Шуйского погоста включали также реку Суна и озёра: Укшозеро, Кончезеро, Мунозеро. Заселение берегов происходило начиная с эпохи мезолита до раннего железного века.

На Олонецком перешейке Шуйский был самым малочисленным из погостов согласно всем писцовым и переписным книгам. Деревни погоста располагались вдоль берегов Шуи, Суны и озёр. Шуйский погост отличался стабильностью численности поселений и сохранением названий деревень (многих — до наших дней), в отличие от, например, Остречинского.

В Шуйском погосте была развита переработка железа и других металлов, уже в 1707 году в Кончезеро был построен медеплавильный завод (позднее — Кончезерский чугуноплавительный завод), тогда же, в начале XVIII века началась история Олонецких Петровских заводов в устье реки Лососинка.

Административный центр погоста был расположен на реке Шуе. В 1560-х годах там действовали две церкви: Николы Чудотворца и «тёплая» Иоанна Предтечи, находились пять амбаров и постройки Никольского приходского монастыря.

Административное деление 
С 1801 по 1922 земли перешейка входили в состав Олонецкой губернии.

Военные действия 
Перешеек с XIII до середины XX века являлся ареной военных действий Швеции и позже Финляндии против Великого Новгорода, России и СССР.

В 1581 году, в ходе похода шведского отряда под руководством К. Флеминга в Карелию, на Олонецком перешейке были уничтожены многие поселения. В писцовой книге 1560-х годов в Остречинском погосте перечислялись 267 деревень и 383 двора, а после шведского похода деревень осталось только 98, жилых дворов — 170. В конце Смутного времени в 1613—1614 годах шведских и польско-литовские отряды захватили Олонец; в течение нескольких лет после этого разбоем занимались отряды казаков, регулярно упоминавшиеся в книгах 1616—1619 годов: «жильцов побили казаки в разоренье», «двор сожгли и жильца убили казаки в разоренье». Монастырские деревни Рождественского погоста в 1620 году грабили «литва» и «немцы». Восстановление разрушенных хозяйств отмечено лишь в книгах 1646—1647 годов и 1678 года.

В 1560-х годах в Шуйском погосте было 153 деревни, из них 129 жилых, но уже в писцовой книге Андрея Плещеева и Семёна Кузьмина 1582/1583 года отмечено, что на «погосте-месте» все здания были сожжены; в Кондопоге также «церковь сожгли немецкие люди», жилых деревень осталось только 87, так как «хоромы пожгли немецкие люди». Согласно писцовой книге Петра Воейкова и Ивана Льговского (1616—1619 годы) и дозорной книге Дмитрия Лыкова и Якова Гневашева (1620 год) обе церкви в самом погосте были восстановлены, но монастырские кельи пустовали по-прежнему.

См. также 
 Олонец
 Олонецкий поход
 Олонецкое правительство

Литература 
 Кочкуркина С. И. . В кн.: Локальные традиции в народной культуре Русского Севера. Материалы IV научной конференции «Рябининские чтения-2003». Сб. научных докладов. Петрозаводск, 2003.
 Амелина Т. П. . // Проблемы этнокультурной истории населения Карелии (мезолит — Средневековье). Сб. статей. / Ред. С. И. Кочкуркина, М. Г. Косменко. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 276—303.

Примечания

Ссылки 
 

География Республики Карелия
География Ленинградской области
История Карелии
Перешейки России